Алекса́ндр Тере́нтьев:
 Терентьев, Александр Александрович (род. 1942) — советский и российский биохимик.
 Терентьев, Александр Борисович (1932—2006) — советский и российский химик.
 
 Терентьев, Александр Иванович (1913—2005) — чувашский писатель, поэт и журналист, краевед, строитель.
 Терентьев, Александр Михайлович (род. 1961) — российский политик, член Совета федерации.
 Терентьев, Александр Олегович (род. 1973) — российский химик-технолог.
 Терентьев, Александр Петрович (1891—1970) — советский химик-органик.